Boundary Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boundary Hill (Indiana)
 Boundary Hill (Kalifornien)
 Boundary Hill (Nevada)